Bizzozeriella är ett släkte av svampar. Bizzozeriella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bizzozeriella